Recovery Time Objective, hersteltijddoelstelling in de informatietechnologie
 Ruimte voor tijdelijke opslag, een mogelijkheid die de douane biedt om goederen op te slaan
 Afgebroken start oftewel rejected take-off